Absence of War Does Not Mean Peace — седьмой студийный альбом финской блэк-метал-группы Impaled Nazarene, выпущенный 13 ноября 2001 года на лейбле . Альбом записывался на студии Ансси Киппо Astia Studio. На трек «Hardboiled And Still Hellbound» был снят клип при участии финской порноактрисы .

Список композиций

Участники записи 
 Mika Luttinen — вокал
 Teemu Raimoranta — гитара
 Onraj 9 mm — гитара
 Arc v 666 — бас-гитара
 Repe Misanthrope — ударные, синтезатор
 Ансси Киппо — соло-гитара (треки 5, 10)

Примечания 

Альбомы Impaled Nazarene
Альбомы Osmose Productions